Dallas F. Eakins (né le  à Dade City, État de la Floride) est un joueur professionnel et un entraîneur américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Il a été repêché au ,  au total par les Capitals de Washington au repêchage d'entrée de 1985.

Statistiques

Joueur 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1984-1985|| Petes de Peterborough || LHO ||48 ||0 ||8 ||8 ||96 ||7 ||0 ||0 ||0 ||18 
|-
| 1985-1986|| Petes de Peterborough || LHO ||60 ||6 ||16 ||22 ||134 ||16 ||0 ||1 ||1 ||30 
|-
| 1986-1987|| Petes de Peterborough || LHO ||54 ||3 ||11 ||14 ||145 ||12 ||1 ||4 ||5 ||37
|- 
| 1987-1988|| Petes de Peterborough || LHO ||64 ||11 ||27 ||38 ||129 ||12 ||3 ||12 ||15 ||16
|-
| 1988-1989|| Skipjacks de Baltimore || LAH ||62 ||0 ||10 ||10 ||139 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1989-1990|| Hawks de Moncton || LAH ||75 ||2 ||11 ||13 ||189 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1990-1991|| Hawks de Moncton || LAH ||75 ||1 ||14 ||15 ||132 ||9 ||0 ||1 ||1 ||44 
|- 
| 1991-1992|| Hawks de Moncton || LAH ||67 ||3 ||13 ||16 ||136 ||11 ||2 ||1 ||3 ||16
|-
| 1992-1993|| Hawks de Moncton || LAH ||55 ||4 ||6 ||10 ||132 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1992-1993|| Jets de Winnipeg || LNH ||14 ||0 ||2 ||2 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1993-1994|| Cyclones de Cincinnati || LIH ||80 ||1 ||18 ||19 ||143 ||8 ||0 ||1 ||1 ||41
|- 
| 1993-1994|| Panthers de la Floride || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1994-1995|| Cyclones de Cincinnati || LIH ||59 ||6 ||12 ||18 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|- bgcolor=#f0f0f0
| 1994-1995|| Panthers de la Floride || LNH ||17 ||0 ||1 ||1 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996|| IceCats de Worcester || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996|| Blues de Saint-Louis || LNH ||16 ||0 ||1 ||1 ||34 ||- ||- ||- ||- || 
|-
|1995-1996|| Jets de Winnipeg || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997|| Falcons de Springfield || LAH ||68 ||6 ||7 ||13 ||63 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1996-1997||Rangers de Binghamton || LAH ||19 ||1 ||7 ||8 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1996-1997|| Coyotes de Phoenix ||  LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1996-1997||Rangers de New York ||  LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||6 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|- 
| 1997-1998|| Beast de New Haven || LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||7 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1997-1998|| Panthers de la Floride || LNH ||23 ||0 ||1 ||1 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1998-1999|| Wolves de Chicago || LIH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999|| Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||20 ||3 ||7 ||10 ||16 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6
|- 
| 1998-1999|| Maple Leafs de Toronto || LNH ||18 ||0 ||2 ||2 ||24 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 1999-2000|| Wolves de Chicago || LIH ||68 ||5 ||26 ||31 ||99 ||16 ||1 ||4 ||5 ||16  
|- 
| 1999-2000|| Islanders de New York || LNH ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2000-2001|| Wolves de Chicago || LIH ||64 ||3 ||16 ||19 ||49 ||14 ||0 ||0 ||0 ||24 
|- 
| 2000-2001|| Flames de Calgary || LNH ||17 ||0 ||1 ||1 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2001-2002|| Wolves de Chicago || LAH ||54 ||2 ||15 ||17 ||58 ||25 ||0 ||6 ||6 ||53 
|-
| 2001-2002|| Flames de Calgary || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2002-2003|| Wolves de Chicago || LAH ||72 ||4 ||11 ||15 ||84 ||9 ||1 ||0 ||1 ||31 
|-
| 2003-2004|| Moose du Manitoba || LAH ||64 ||1 ||7 ||8 ||64 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-

|120 ||0 ||9 ||9 ||208 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4

Entraîneur 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2009-2010 || Marlies de Toronto || LAH || 80 || 33 || 35 || 12 || 48,8 || Non qualifié
|-
| 2010-2011 || Marlies de Toronto || LAH || 80 || 37 || 32 || 11 || 53,1 || Non qualifié
|-
| 2011-2012 || Marlies de Toronto || LAH || 76 || 44 || 24 || 8 || 63,2 || Finaliste
|-
| 2012-2013 || Marlies de Toronto || LAH || 76 || 43 || 23 || 10 || 63,2 || Éliminé en seconde ronde
|-
| 2013-2014 || Oilers d'Edmonton || LNH ||  82 || 29 || 44 || 9 || 40,9 || Non qualifié
|-
| 2014-2015 || Oilers d'Edmonton || LNH ||31 ||7 ||19 ||5 ||30,6 || Remplacé en cours de saison
|-
| 2015-2016̟ || Gulls de San Diego || LAH ||68 ||39 ||23 ||6 ||61,8 || Éliminé en seconde ronde
|-
| 2016-2017 || Gulls de San Diego || LAH ||68 ||43 ||20 ||5 ||66,9 || Éliminé en seconde ronde
|-
| 2017-2018 || Gulls de San Diego || LAH ||68 ||36 ||28 ||4 ||55,9 ||Non qualifié
|-
| 2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH ||68 ||36 ||24 ||8 ||58,8 || Éliminé en troisième ronde
|-
| 2019-2020 || Ducks d'Anaheim || LNH ||71 ||29 ||33 ||9 ||47,2 ||Non qualifié

Références 

Naissance en février 1967
Naissance dans le comté de Pasco
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des Hawks de Moncton
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Rangers de Binghamton
Joueur du Beast de New Haven
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Petes de Peterborough
Champion de la Coupe Calder
Champion de la Coupe Turner
Entraîneur américain de hockey sur glace
Entraîneur des Oilers d'Edmonton
Entraîneur des Ducks d'Anaheim
Défenseur de hockey sur glace